Микко — эстонская, шведская, финская, итальянская фамилия, а также финское личное имя. Известные носители фамилии:

 Мико, Лена (род. 1955) — шведская женщина-политик.
 Микко, Лепо Ягович (1911—1978) — эстонский советский живописец и педагог.
 Микко, Умберто (1916—1989) — итальянский хоккеист на траве.
 Микко, Фредрик (род. 1970) — шведский хоккеист и тренер вратарей.